Víctor Tomás González (Barcelona, 15 februari 1985) is een Spaans handballer die deel uitmaakte van het Spaans nationaal team dat de gouden medaille won op het wereldkampioenschap van 2013. Tomás speelt op dit moment voor FC Barcelona.

Clubstatistieken

Erelijst

Met Spanje

Spaans handballer